Жеври́з Эма́н  (; род. 27 июля 1982 года, Яунде, Камерун) — французская дзюдоистка камерунского происхождения, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, трёхкратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. Имеет опыт выступлений на высшем уровне в категориях до 63 и до 70 кг.

Биография 
Эман впервые получила признание в 2005 году на чемпионате мира в Каире, где она выиграла серебряную медаль в женском дзюдо в весовой категории до 70 кг.
В следующем — 2006 году, Эман выиграла свой первый титул чемпиона Европы на чемпионате Европы в Тампере после чистой победы (иппон) в финале против немецкой дзюдоистки .

Эман впервые стала чемпионом мира по дзюдо в 2007 году на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро, где в финальном матче победила по очкам американку Ронду Роузи.

В 2008 году принимала участие в летних Олимпийских играх в Пекине, выступая в весовой категории до 70 кг, и заняла лишь 16-е место.

В 2009 году перешла в весовую категорию до 63 кг, и в 2011 году завоевала второй титул чемпиона мира на чемпионате мира в Париже, где она единогласным решением судей в финале победила двукратную чемпионку мира  из Японии.

В 2012 году участвовала в летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг.

Выступления на Олимпиадах

Ссылки 
 
 
 Профайл на сайте alljudo.net  

Персоналии по алфавиту
Дзюдоисты по алфавиту
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо
Чемпионы Франции по дзюдо